Либоховице (, ) — город в северо-западной части Чехии.

История 
Первые подтверждённые данные о населённом пункте относятся к 1272 году.

География 
Расположен в районе Литомержице Устецкого края, большей частью на левом берегу реки Огрже, в 15 км к западу от города Роуднице-над-Лабем. Высота над уровнем моря составляет 166 м. Площадь — 15,64 км².

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Устецкого края